Una arma è uno strumento con cui una persona può offenderne un'altra o difendersi in caso di aggressione. Può avere altri significati.

Militare 

 Arma – parte di una forza armata specializzata in particolari impieghi, indicata con l'iniziale maiuscola

Geografia 
 Arma – comune statunitense nel Kansas
 Arma – antica fortezza greca dell'Attica
 Arma di Taggia – frazione del comune ligure di Taggia

Matematica e scienza 

 Arma - genere di insetti dell'ordine Rhynchota Heteroptera
 ARMA – acronimo di auto-regressive moving average, modello matematico lineare che fornisce istante per istante un valore di uscita basandosi sui precedenti valori in entrata e in uscita

Altro 
 Arma (o Arme) – insieme delle figure araldiche e degli smalti che costituiscono lo stemma
 ArmA – serie di videogiochi sparatutto improntati sul realismo: ArmA: Armed Assault, ArmA II e ArmA III.
 Lingua arma – lingua estinta parlata in Colombia

Pagine correlate 
 Armi (disambigua)